Marblehead kan henvise til:

Steder 
 USA
 Marblehead, Illinois
 Marblehead, Massachusetts
 Marblehead, Ohio
 Marblehead, Wisconsin